Santa Maria Maggiore kan syfta på:

 Santa Maria Maggiore – en fornkristen basilika i Rom
 Santa Maria Maggiore, Florens – en kyrka i Florens
 Santa Maria Maggiore, Tivoli – en kyrka i Tivoli
 Santa Maria Maggiore, Siponto – en basilika i Siponto
 Santa Maria Maggiore in San Vito – en församling i Roms stift

Geografi

Italien 

 Santa Maria Maggiore, Piemonte, kommun, Piemonte, Verbania, 

Robotskapade Italienförgreningar